Antoni Eustachy Marylski (1865–1932) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, publicysta
 Antoni Józef Marylski (1894–1973) – polski duchowny katolicki